Мариньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Мариньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Мариньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя